Osoby o tym nazwisku:
 Ignacy Liniewski – polski urzędnik, poseł na Sejm
 Michał Liniewski – polski urzędnik, wojskowy